Золотая Нива — названия населенных пунктов:

Казахстан 
 Золотая Нива — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Золотая Нива — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Золотая Нива — поселок в Доволенском районе Новосибирской области, упразднён в 1981 г.
 Золотая Нива — село в Оконешниковском районе Омской области.

Украина 
 Золотая Нива — посёлок в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

См. также 
 Золотая Нива — станция Дзержинской линии Новосибирского метрополитена.